Dassonville ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Dassonville (1927–2012), US-amerikanischer Romanist und Französist französischer Herkunft
 William Dassonville (1879–1957), US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:

 Dassonville-Entscheidung